Mužská dvouhra Marburg Open 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do singlové soutěže marburského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Íñigo Cervantes, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem dvouhry se stal nenasazený Čech Jan Šátral, jenž ve finále zdolal Argentince Marca Trungellitiho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Na challengerech tak vybojoval premiérovou singlovou trofej a vůbec poprvé postoupil dále než do čtvrtfinále.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Marburg Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP Challenger Tour 2016